Hans Uhl ist der Name folgender Personen:

* Hans Uhl (Architekt) (1875–nach 1929), deutscher Architekt
 Hans Uhl (Unternehmer) (1879–1951), böhmisch-österreichischer Essigfabrikant 
 Hans Uhl (Maler) (1897–nach 1954), deutscher Maler  
 Hans-Jürgen Uhl (* 1951), deutscher Politiker
 Hans-Karl Uhl (1943–2020), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hans-Peter Uhl (1944–2019), deutscher Politiker (CSU)